En la mitologia grega, Pegas, Pègasos o, impròpiament, Pegàs (en grec antic Πήγασος, Pégasos; en llatí Pegăsus) era el cavall alat nascut del coll tallat de la Medusa, i aquí es relaciona amb el mite de Perseu. Tan aviat es deia que el cavall havia sortit del coll diví de la Gòrgona, i aleshores seria com Crisàor o Amfisbena nascuts al mateix temps, fills de Posidó i Medusa, com s'admetia que havia nascut de la terra fecundada amb la sang de la Gòrgona.

El significat del seu nom és desconegut, però Hesíode el relaciona amb la paraula «font». Allà on els unglots de Pegas colpejaven el terra en naixia una font. Per exemple, la font Hipocrene (font del cavall), en el mont Helicó.

Però les llegendes més conegudes on intervé Pegas són les relacionades amb l'heroi Bel·lerofont. Mentre Pegas estava bevent a la font Pirene, Bel·lerofont, gràcies a l'ajuda d'una brida màgica que li havia donat Atena, va aconseguir muntar el cavall. També es deia que Pegas va ser donat a Bel·lerofont per Posidó. Seguidament, Bel·lerofont i Pegas van anar a lluitar contra el monstre Quimera, matant-lo. Després va aconseguir la victòria sobre les amàzones.

Gràcies a Pegas, Bel·lerofont va aconseguir triomfar en totes les aventures en què va participar. Això el va enorgullir tant que va creure's capaç d'arribar fins al mont Olimp, on vivien els déus, cavalcant al llom de Pegas. Zeus no va tolerar tanta supèrbia i va enviar un tàvec que va picar al cavall, encabritant-lo i fent-li tirar al seu genet a terra. Lliure de Bel·lerofont, Pegas va continuar volant sol fins a l'Olimp. Des de llavors, Zeus el va fer servir per portar el llamp.

Finalment, Pegas va ser transformat en constel·lació. Actualment, una de les 88 constel·lacions modernes s'anomena Pegas.

Imatgeria moderna 
El cavall alat Pegas apareix al logotip de l'empresa Pegaso, fabricant espanyola de vehicles.

El Pegas també apareix a l'escut de les divisions aerotransportades britàniques.

A més, el Pegas és una de les figures de la mitologia grega més emprada al cinema, per exemple a la pel·lícula d'animació de Disney del 1997 Hèrcules. També han aparegut a sèries de dibuixos animats com My Little Pony: Friendship Is Magic (2010-), on els pegasos són una de les tres classes principals de ponis que existeixen.

Referències 

Híbrids de la mitologia grega
Cavalls mitològics